Playing God – film di Andrew Wilson del 1997
Playing God – singolo dei Paramore del 2010
II candidato (Playing God) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Deep Space Nine